Fenerbahçe Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di calcio
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di pallacanestro maschile
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di pallavolo femminile
 Fenerbahçe Spor Kulübü 2019-2020 – stagione della squadra di pallavolo maschile